Beresford kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Beresford (ort i Kanada), New Brunswick,

Personer 
 Charles Beresford, 1:e baron Beresford (1846–1919), brittisk amiral
 John Davys Beresford (1873–1947), brittisk författare
 Jack Beresford (1899–1977), brittisk roddare
 Paul Beresford (född 1946), brittisk konservativ politiker
 William Beresford, 1:e viscount Beresford (1768–1856), brittisk general

Robotskapade Kanadaförgreningar